Systremmopsis är ett släkte av svampar. Systremmopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Systremmopsis